Jesper de Jong / Vitaliy Sachko erano i detentori del titolo, ma solo Sachko ha difeso il titolo, facendo coppia con Vladyslav Manafov. 

In finale hanno sconfitto Corentin Denolly / Adrián Menéndez Maceiras con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Tejmuraz Gabašvili /  Pavel Kotov (semifinale)
  Brayden Schnur /  Yang Tsung-hua (primo turno)

  Corentin Denolly /  Adrián Menéndez Maceiras (finale)
  Denis Istomin /  Denis Yevseyev (semifinale, ritirati)

Wildcard 

  Patrik Fabian /  Andrej Martin (quarti di finale)
  Yerassyl Murat /  Danil Ozernoy (primo turno)

  Dostanbek Tashbulatov /  Beibit Zhukayev (quarti di finale, ritirati)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Almaty Challenger II 2021